La gara di Fioretto individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 9 agosto 2013.

La medaglia d'oro è andata all'americano Miles Chamley-Watson che ha battuto in finale il russo Arthur Akhmatkhuzin. La medaglia di bronzo è andata all'italiano Valerio Aspromonte e all'ucraino Rostyslav Hertsyk.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale 
 Tabellone dai 32esimi agli ottavi 
 Tabellone dai quarti 

Campionati mondiali di scherma 2013